Willa d'Arles (912-963) – Marchesa consorte d'Ivrea dal 930 e poi, dal 950, Regina consorte d'Italia, fino al 963
 Willa di Tuscia (? – dopo il 978) – nobile italiana